

Села 
 Григорівка — Полтавська область, Лубенський район, Гребінківська міська громада (до 2020 року — Гребінківський район)
 Григорівка — Полтавська область, Лубенський район, Хорольська міська громада (до 2020 року — Хорольський район)